Tân Bình (Dĩ An, Bình Dương)
 Tân Bình (Tân Uyên, Bình Dương)